Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 

  Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
  Яна Новотна /  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Патті Фендік /  Мередіт Макґрат (3 коло)
  Манон Боллеграф /  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Пем Шрайвер /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
  Катріна Адамс /  Гелена Сукова (2 коло)
  Наталія Медведєва /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер /  Інес Горрочатегі (знялася)
  Ліндсі Девенпорт /  Ліза Реймонд (3 коло)
  Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (1 коло)
  Лорі Макніл /  Ренне Стаббс (3 коло)
  Жюлі Алар-Декюжі /  Наталі Тозья (3 коло)
  Яюк Басукі /  Міягі Нана (3 коло)
  Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (2 коло)
  Джилл Гетерінгтон /  Шон Стаффорд (2 коло)
  Лаура Голарса /  Кароліна Віс (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1994 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір